Borges se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sonia Borges
 R.A.X. Borges